Plaats in Indonesië
 Wonokerso (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Wonokerso (Kandeman), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Wonokerso (Kedawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Wonokerso (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonokerso (Tembarak), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Wonokerso (Pakisaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Wonokerso (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java